Faia Younan – cantante siriana
 Ignace Youssif III Younan – patriarca cattolico siriano, patriarca della Chiesa cattolica sira
 Munib Younan – vescovo luterano palestinese